BMW M57 — рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель, производства компании BMW. Становился победителем награды «Двигатель года» в категории 2.5-3.0 литра с 1999 по 2002 год, а его модификации выигрывали эту награду в 2005, 2006 и 2009.

Характеристики

M57D25 
M57D25 был разработан в 2000 году.

 163 л.с. (120 кВт) на 4000 об/м, 350 Нм на 2000—2500 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 2000—2003 E39 525d

M57TUD25 
M57TUD25 был разработан в 2004 году.
 163 л.с. (120 кВт) на 4000 об/м, 400 Нм на 2000—2500 об/м с максимальной частотой 4750 об/м (отличается от простого M57D25 увеличенным до 400 Нм крутящим моментом)
 177 л.с. (130 кВт) на 4000 об/м, 400 Нм на 2000—2750 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E60/E61 525d

M57D30 
M57D30, также известный как M57D29, был разработан в 1998 году.

 184 л.с. (135 кВт) на 4000 об/м, 390 Нм на 1750-3200 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E39 530d
 E46 330d/330xd
 184 л.с. (135 кВт) на 4000 об/м, 410 Нм на 2000-3000 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E38 730d
 E53 X5 3.0d
 193 л.с. (142 кВт) на 4000 об/м, 410 Нм на 1750-3000 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E38 730d
 E39 530d
http://www.e34.su/forum/topic/33507-luchshii-dizel-bmv-m57/

M57TUD30 
M57TUD30 был разработан в 2002 году. Его изначальные параметры составляли 218 л.с. (160 кВт) на 4000 об/м, 500 Нм на 2000—2750 об/м, затем в 2003 году была разработана модификация с 204 л.с. (150 кВт) на 4000 об/м, 410 Нм на 1500-3250 об/м, а в 2004 году — 272 л.с. (200 кВт) на 4000 об/м, 560 Нм на 2000—2250 об/м

 204 л.с. (150 кВт) на 4000 об/м, 410 Нм на 1500-3250 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E46 330d/330Cd/330xd
 E83 X3 3.0d (2004-2005гг)
 218 л.с. (160 кВт) на 4000 об/м, 500 Нм на 2000—2750 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E53 X5 3.0d
 E60/E61 530d/530xd
 E65 730d
 E83 X3 3.0d (c 2005г)
 231 л.с. (170 кВт) на 4000 об/м, 520 Нм на 2000—2250 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E70 X5 3.0d (DDE 6.0) 2006-2007 г.
 272 л.с. (200 кВт) на 4000 об/м, 560 Нм на 2000—2250 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 E60/E61 535d
 245 л.с. (180 кВт) на 4000 об/м, 500 Нм на 2000—2250 об/м с максимальной частотой 4750 об/м
 286 л.с. (210 кВт) на 4000 об/м, 580 Нм на 2000—2250 об/м с максимальной частотой 4750 об/м

M57TU2D30 
M57TU2D30 был разработан в 2007 году.

 M57TU2D30-UL: 197 л.с. (145 кВт),400 Нм
 M57TU2D30-OL: 235 л.с. (173 кВт), 500 Нм @2000-2750
 M57TU2D30-TOP: 286 л.с. (210 кВт), 580 Нм

Applications:
 197 л.с. (145 кВт), 400 Нм
 E90/E91/E92 325d
 E60/E61 525d/525xd
 231 л.с. (173 кВт)@4000, 500 Нм@2000-2750
 E65 730d
 E90/E91 325d
 E90/E91 330d/330xd
 235 л.с. (173 кВт)
 E60/E61, BMW E70, BMW E71
 286 л.с. (210 кВт), 580 Нм
 E60/E61 535d
 E70 X5 3.0sd
 E71 X6 xDrive35d
 E83 X3 3.0sd
 E90/E91 335d

M57